Magnistipula är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Magnistipula ingår i familjen Chrysobalanaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Magnistipula